El Cristo crucificado con dos donantes es una pintura del pintor greco-español Doménikos Theotokópoulos, más conocido como El Greco, pintada hacia 1590. En la actualidad se conserva en el Museo del Louvre, en París.

Historia de la obra 

Esta tela fue encargado al Greco por uno de los dos personajes retratados a los pies de la cruz. Su destino era una capilla del convento de las jerónimas de Toledo. En principio se creyó que los retratos de los donantes correspondían a los de los hermanos Covarrubias, hijos del arquitecto Alonso de Covarrubias. Hoy se cree que la figura de la izquierda correspondería a Dionisio Melgar, canónigo del citado convento, quien habría realizado el encargo. En cuanto a la figura de la derecha, no se ha llegado a ninguna conclusión sobre su identidad: se han propuesto varios vecinos de Toledo, como Blas de Fuentechada o Pablo Rodríguez de Belalcázar, pero no hay consenso al respecto.

Se sabe que en 1715 el lienzo aún permanecía en el convento de las jerónimas de Toledo. Ya en el siglo XIX el cuadro se encuentra en la colección de pintura española del rey de Francia, Luis Felipe I. En 1908 aparece en el Salón de Otoño de París, donde fue adquirido por el Museo del Louvre, donde se conserva hasta la actualidad. El cuadro se puede observar en la sala de pintura española, en el pabellón Denon, primera planta, sala 26.

Análisis de la obra 

Este Cristo crucificado es el primero de los once que el pintor toledano realizó a lo largo de su carrera. El primer rasgo original de la obra es haber situado a los dos donantes en el lugar en que tradicionalmente se encontrarían la Virgen María y el apóstol San Juan. La ausencia de paisaje, sustituido por las nubes en movimiento características del Greco, que evocan la oscuridad que, según los Evangelios, cayó sobre la tierra tras la muerte de Jesús, focaliza la atención en el cuerpo de Cristo. Este está tratado a la manera propia del Greco, con una gran estilización y en forma de serpentinata. Las formas alargadas y el uso de colores fríos característicos del pintor están presentes en esta obra.

Referencias 

Cuadros de 1590
Pintura de España del siglo XVI
Pinturas del Museo del Louvre
Cuadros manieristas
Crucifixión de Jesús en la pintura
Obras y cuadros del Greco